Het ATP-tennistoernooi van Auckland (officieel ASB Classic) van 2016 werd gespeeld van 11 tot en met 16 januari 2016 en vond plaats in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het ASB Tennis Centre.

Het enkelspel werd gewonnen door Roberto Bautista Agut. Hij versloeg in de finale Jack Sock met 6-1 en 1-0. Het dubbelspel werd gewonnen door Mate Pavić en Michael Venus. Zij versloegen in de finale Eric Butorac en Scott Lipsky met 7-5 en 6-4.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi in 2016
ATP-toernooi van Auckland